

Абсалямово — присілок, Білокатайський район, Башкортостан
 Абсалямово — присілок, Учалинський район, Башкортостан